Симфония № 1 (Айвз), 1898—1902
 Симфония № 1 (Альвен)
 Симфония № 1 (Аренский), 1883
 , 1949
 , 1922
 , 1864—1897
 , 1939—1940
  «Серьёзная», 1843
  «Иеремия», 1942
 Симфония № 1 (Бетховен), 1800
 Симфония № 1 (Бизе), 1855
 Симфония № 1 (Бородин)
  «Готическая», 1919—1927
 Симфония № 1 (Брамс), 1876
 Симфония № 1 (Бранка), 1981
 Симфония № 1 (Брукнер), 1868
 , 1868
 Симфония № 1 (Вайнберг)
 , 1903—1909
 , 1758
 Симфония № 1 (Йозеф Гайдн), 1759
 Симфония № 1 (Глазунов) «Славянская», 1881
 Симфония № 1 (Гласс) «Низкая», 1992
 Симфония № 1 (Гречанинов)
 Симфония № 1 (Гурецкий)
 Симфония № 1 (Дворжак) «Злоницкие колокола», 1865
  «Властелин колец», 1984—1988
 , 1973—1976
 , 1855—1872
 , 1951
 , 1982
 Симфония № 1 (Калинников)
 Симфония № 1 (Канчели)
 Симфония № 1 (Каретников)
 Симфония № 1 (Корепанов)
 , 1988—1989
 , 1949
 , 1949
 , 1941—1947
 Симфония № 1 (Ляпунов)
 Симфония № 1 (Малер), 1877—1888
 , 1893
 , 1942
 Симфония № 1 (Мелартин), 1902 
 Симфония № 1 (Мендельсон), 1824
 , 1939
 Симфония № 1 (Моцарт), 1764
 Симфония № 1 (Мясковский), 1908
 Симфония № 1 (Нильсен), 1891—1892
 , 1930
 , 1973
 Симфония № 1 (Петтерссон)
 , 1937
 Симфония № 1 (Прокофьев) «Классическая», 1916—1917 
 , 1963
 Симфония № 1 (Рахманинов), 1893—1895
 Симфония № 1 (Римский-Корсаков)
 Симфония № 1 (Рубинштейн)
 , 1904—1906
 Симфония № 1 (Свенсен), 1865—1867
 , 1853 
 , 1927
 Симфония № 1 (Сибелиус), 1898—1899 
 Симфония № 1 (Сильвестров)
 Симфония № 1 (Синдинг)
 , 1951
 Симфония № 1 (Скрябин), 1900
 Симфония № 1 (Стенхаммар)
 , 1874
 , 1945
 Симфония № 1 (Тищенко)
 , 1956—1957
 , 1935
 Симфония № 1 (Уствольская)
 Симфония № 1 (Фибих)
 Симфония № 1 (Фишер), 1932
 , 1938—1941
 , 1955
 , 1935
 , 1947
 Симфония № 1 (Хренников), 1933-1935
 Симфония № 1 (Чайковский) «Зимние грёзы», 1866
 Симфония № 1 (Шербер), 1938 
 Симфония № 1 (Шнитке), 1969—1974
 Симфония № 1 (Шостакович), 1924—1925
 
  «Весенняя», 1841
 Симфония № 1 (Щедрин)
 , 1908
 , 1905

 001